Citharinops est un genre de poissons téléostéens de la famille des Citharinidae et de l'ordre des Characiformes. Le genre Citharinops est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Citharinops distichodoides.

Liste d'espèces 
Selon :

 Citharinops distichodoides (Pellegrin, 1919)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Citharinidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium